Heslo Europeana může odkazovat na:

 Europeana – internetový projekt evropské digitální knihovny
 Europeana. Stručné dějiny dvacátého věku – kniha Patrika Ouředníka